Madonna Lochis (Giovanni Bellini)
Madonna Lochis (Carlo Crivelli)
Madonna Lochis (Tiziano)